Аллсвенскан 1945/46 — 22-й сезон від часу створення вищого дивізіону (у 1924 році). У чемпіонаті брали участь 12 клубів. Сезон 1945/46 року розпочався 29 липня 1945 року й завершився 2 червня 1946 року.

Чемпіоном Швеції став клуб ІФК Норрчепінг.

Підсумкова таблиця

Результати матчів

Посилання 
 Сезони 1924-1997 

Чемпіонат Швеції з футболу
Швеція
Швеція